Фолькер Штричек - німецький автогонщик і менеджер, чемпіон ДТМ 1984 року. Народився 13 жовтня 1957 року в м. Ессен, федеральна земля Північний Рейн — Вестфалія, Німеччина.

У 1984 році, виступаючи на  BMW 635 CSi, він виграв німецький чемпіонат кузовних автомобілів DTM, не вигравши жодної гонки протягом сезону. Перемога дісталась йому завдяки стабільній їзді і відмінним результатам на кожному етапі сезону. Наступні кілька років продовжував виступати на BMW 635 CSi, а з 1989 року по 1996 він виступав  в DTM за команду Opel.

Після закінчення старого DTM Фолькер Штричек став менеджером Opel, керівником спортивного відділення Opel Performance Center (OPC). В 1999 році він виставив на перегонах на Північній петлі Нюрбургрингу Опель Калібру, в 2002 році - модель Опель Астра ДТМ. У 2003 році він виграв 24-годинній гонці Нюрбургринга за кермом Opel Astra V8 Coupé, поряд з трьома іншими пілотами. 

З 2006 року він викладає в Берлінському технічному університеті. У 2007 році він зайняв пост президента Автомобільного клубу Німеччини ().

Одружений, має двох дітей.

Німецькі автогонщики